Dual (von lateinisch dualis „zwei enthaltend“) steht für:

 Dual (Grammatik), Zweizahl (neben Einzahl und Mehrzahl)
 dual, binäre Zahlendarstellung mit nur zwei Ziffern, siehe Dualsystem
 Dual, Nebenlösung im Schach, siehe Schachkomposition #Glossar

 Dual (Unternehmen), Hersteller von Unterhaltungselektronik, ehemals Dual Gebr. Steidinger
 Dual (2013), internationaler Spielfilm von Nejc Gazvoda
 Dual (2022), Science-Fiction-Thriller von Riley Stearns

DUAL steht für:
 Diffusing Update Algorithm, Teil des proprietären Routing-Protokolls EIGRP von Cisco

Siehe auch:
 duale Ausbildung (an zwei Lernorten)

 Dualismus (Begriffsklärung)
 Dualität (Begriffsklärung)

Abkürzung